Oertmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Oertmann (1903–1983), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter der CDU
 Paul Oertmann (1865–1938), deutscher Zivilrechtler